OVS steht als Abkürzung für:
 Objekt-Verb-Subjekt, Satzteilreihenfolge zur Sprachklassifizierung
 Omnibusverkehr Saale-Orla-Rudolstadt, Busunternehmen in Thüringen
 Ortsverbindungsstraße, Straße außerhalb geschlossener Ortschaften
 OVS (Unternehmen), italienische Modefilialist

Abkürzung